Šarlince est un toponyme qui peut désigner :
Šarlince, un village de Serbie situé dans la municipalité de Doljevac, district de Nišava ;
Šarlince, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica.